Okrągła Góra – grodzisko na Jeziorze Bocznym (odgałęzienie Jeziora Niegocin)
 Okrągła Góra – grodzisko nad Wisłą koło Wyszogrodu
 Okrągła Góra – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Okrągła Góra - wzniesienie koło Tuszyna
 Okrągła Góra – wzniesienie w Kotlinie Śremskiej
 Okrągła Góra – wzniesienie we wsi Niebrzydowo Wielkie
 Okrągła Góra – wzniesienie w okolicach Lasocina
 Okrągła Góra – wyspa na Jeziorze Gromskim